Kulturhuset eller kulturhus kan avse:

Alfons Åbergs kulturhus – ett kulturhus för barn, beläget i Trädgårdsföreningen i centrala Göteborg invigt år 2012
Kulturhuset Ab – ett finländskt webbhotell och mjukvaruföretag grundat 2005, med fokus på finlandssvenskt kulturliv
Kulturhuset Barbacka – ett kulturhus för barn och ungdomar i Kristianstad grundat år 1989
Blå Stället – ett kulturhus i Angered i nordöstra Göteborg invigt år 1979
Kulturhuset, Bollnäs – ett kulturhus i Bollnäs
Kulturhuset, Borås – ett kulturhus beläget i Borås invigt år 1975
Frölunda kulturhus – ett kulturhus i Järnbrott i sydvästra Göteborg invigt år 1980
Kulturhuset Fyren ett kulturhis i Kungsbacka invigt år 1994
Kulturhuset Grand – ett kulturhus i Uppsala i en biograf byggd 1936
Kulturhuset Hadsund – ett kulturhus i Hadsund i Danmark
Haninge kulturhus – ett kulturhus i Haninge invigt år 2002
Kulturhuset, Helsingfors – en byggnad i Alphyddan i Helsingfors invigd år 1958
Kulturhuset Komedianten – ett kulturhus i Varberg
Dunkers kulturhus – ett museum och konstcentrum beläget i Helsingborg invigt år 2002
Hässleholms kulturhus – ett kulturhus i Hässleholm invigt år 2000
Kulturhuset kåken – ett kulturhus i Härlanda fängelse i Göteborg invigt år 2007
Leksands kulturhus – ett kulturhus i Leksand
Kulturhuset Mazetti – ett kulturhus i Malmö
Multeum – ett kulturhus i Strängnäs
Mora kulturhus – ett kulturhus i Mora
Norrköpings kulturhus – ett kulturhus i Norrköping
Kulturhuset, Oskarshamn – ett kulturhus i Oskarshamn
Kulturhuset, Randers – ett kulturhus i Randers i Region Mittjylland i Danmark invigt år 1961
Safnahúsið – en utställningsbyggnad i Reykjavik, Island i en byggnad från år 1909
Skövde kulturhus – ett kulturhus i Skövde
Kulturhuset Spira – ett kulturhus i Jönköping
Kulturhuset, Stockholm – en byggnad i centrala Stockholm, belägen vid södra sidan av Sergels torg, invigt 1974
Kulturhuset Stadsteatern – en offentlig kulturinstitution i Stockholm bildad den 1 juli 2013 för driften av Kulturhuset, Stockholm och Stockholms stadsteater
Kulturhuset Svalöv – ett kulturhus i Svalöv
Kulturhuset, Sävsjö – ett kulturhus i Sävsjö
Vallentuna kulturhus – en byggnad i centrala Vallentuna invigt år 2012
Väven – ett kulturhus i Umeå invigt år 2014
Kulturhuset i Ytterjärna – ett kulturellt centrum i Järna/Ytterjärna invigt år 1992
Kulturhuset, Åmsele – ett kulturhus i Åmsele invigt år 2007
Kulturhuset Ängeln – en byggnad i centrala Katrineholm innehållande bibliotek, konsthall, hörsal och kafé samt kultur- och turismförvaltningen
Kulturhuset, Örebro – en mötesplats för kultur- och nöjesarrangemang för Föreningen Kulturhuset i Örebro